«Сторожевой» — эскадренный миноносец проекта 7-У, головной корабль серии. В дальнейшем, из-за полученных повреждений перестроен по проекту 7у/30.

История службы 

27 июня в 2.27 «Сторожевой» был атакован пятью немецкими тор­педными катерами. Одна торпеда попала в левый борт корабля в район 46 — 58-го шпангоутов, произошла детонация но­совых артиллерийских погребов. Вся но­совая часть эсминца до 58-го шпангоута вместе с носовой надстройкой и мачтой оторвалась и затонула, пер­вое котельное отделение и передняя тру­ба были уничтожены. Погиб командир корабля капи­тан 3 ранга И.Ф.Ломакин и 84 члена экипажа.

Кормовая часть эсминца осталась на плаву. Турбины и 3 паровых котла сохра­нили работоспособность.  В 16.00 эсминец — вернее, его кормовая часть, — был взят на буксир эсминцем «Энгельс». 7 июля эсминец ввели в док "Трех эсминцев".

20 но­ября «Сторожевой» перевели в Ленин­град. Восстановление корабля в услови­ях блокады казалось невозможным, он был законсервирован до августа 1942 года. За это время "Сторожевой" получил дополнительные поврежде­ния: 24 мая в район котельного кожуха второй трубы попал немецкий снаряд калибром 6 — 8 дюймов, в следствие чего из строя два котельных турбовентилятора, парокомпрессор, несколько рядов водогрейных трубок, оборудова­ние ПЭЖ, появились пробоины в обшив­ке и переборках...

9 августа «Сторожевой»  переве­ли на завод № 189. Проект восстановле­ния был весьма необычен. Изготовить носовую часть заново не представлялось возможным: в блокадном Ленинграде ощущалась нехватка листовой и про­фильной стали, отсутствовали и 130-мм орудия Б-13. Зато имелся большой за­дел по корпусам эсминцев проекта 30 и возникла идея пристыковать носовую часть от корабля другого типа.

Носовую часть построили на малом стапеле завода № 189 за 2,5 месяца, 9 октября 1942 года ее спустили на воду. В течение двух недель она была пристыкована в плавучем доке к корпусу «Сторожевого».

С 25 октября по май 1943 года продолжался ремонт корабля на плаву.

10 сентября, после проведения швартовых и приемных ис­пытаний эсминец проекта 7У/30 «Сторо­жевой» вернулся в строй. Вместо двух носовых орудий Б-13 корабль имел спа­ренную 130-мм башенную установку Б-2ЛМ (общий боезапас 744 130-мм вы­стрела), вместо 45-мм пушек —6 37-мм авто­матов 70-К (боезапас 9000 выстрелов). Допол­нительно была установлена английская РЛС типа 291.

Литература

Ссылки 
 Эскадренный миноносец проекта 7У "Сторожевой"
 Эскадренный миноносец проекта 7У "Сторожевой"
 Эсминцы проекта 7У – «Сторожевой» и его собратья

Эскадренные миноносцы проекта 7-У
Суда по алфавиту
Корабли СССР периода Второй мировой войны